Маріон Бартолі була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участь.Анастасія Павлюченкова виграла титул, перемігши у фіналі Даніелу Гантухову з рахунком 1–6, 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А Татіашвілі
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Герцог
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= К Дентоні
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= О Савчук
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Майр
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Коукалова
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= А Медіна Гаррігес
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= А Севастова
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= І Бенешова
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Корне
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= А Возняк
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К Коукалова
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= А Севастова
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2010
Monterrey Open, одиночний розряд